Rio Arrow
Arrow (míssil)
Arrows — escuderia da F1
The Arrows — banda
Arrow (série de televisão) — série de televisão americana

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão
Desambiguações de música